El Condado de Crittenden es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Crittenden en Arkansas.
 Condado de Crittenden en Kentucky.